Nya dikter kan syfta på:

Nya dikter (Fröding) – en diktsamling av Gustaf Fröding
Nya dikter (Heidenstam) – en diktsamling av Verner von Heidenstam